Conway eller Conwy kan syfta på:

 Conway (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Conway (udde),

Storbritannien 

 Conwy, grevskapshuvudort, Wales, 
 Conwy (flod) – en flod i Wales

USA 

 Conway, Arkansas, countyhuvudort, Faulkner County, 
 Conway, Florida, ort, Orange County, 
 Conway, Missouri, ort, Laclede County, 
 Conway, North Carolina, ort, Northampton County, 
 Conway, South Carolina, countyhuvudort, Horry County, 
 Conway, Massachusetts, Franklin County, 
 Conway, Michigan, Emmet County, 
 Conway, New Hampshire, Carroll County, 
 Conway, Pennsylvania, Beaver County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar